Ibrahim Hussein (atleet) – Keniaans marathonloper
 Ibrahim Hussein (kunstenaar) – Maleisisch kunstenaar
 Ibrahim Hussein (voetballer) – Soedanees voetballer